Брешь может означать:

 Брешь — пролом, отверстие или обвал в крепостной постройке (в крепостной стене, в земляном валу), произведённый неприятелем.
 Брешь — дополнительная особенность облаков, представляющая собой чётко очерченное отверстие круглой или вытянутой формы.
 «Брешь» — научно-фантастический фильм ужасов 2020 года.